

Geografia 
 Tulo – woreda dell'Etiopia
 Villanova Tulo – comune italiano della provincia del Sud Sardegna
 Stazione di Villanova Tulo – stazione ferroviaria nel comune omonimo

Persone 
 Manueli Tulo – sollevatore di pesi delle Fiji